W Polsce 
 Gorzupia – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Żagań 
 Gorzupia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn 
 Gorzupia – przystanek kolejowy 
 Gorzupia – gromada

Zobacz też Gorzupia Dolna